KIAB steht für:
 „Kontrolle illegaler Ausländerbeschäftigung“, siehe Finanzpolizei
 McConnell Air Force Base (ICAO-Code), US-amerikanischer Militärflugplatz

Abkürzung